Le sabbie mobili sono una massa di sabbia fine, più o meno satura di acqua, caratterizzata da una debole capacità di sostenere pesi.

L'espressione può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Sabbie mobili (Quicksand) – film del 1950 diretto da Irving Pichel 
 Sabbie mobili (Ruchome piaski) – film del 1969 diretto da Wladyslaw Slesicki

Fumetto 
 Sabbie Mobili (Quicksand) – personaggio della Marvel Comics

Letteratura 
 Sabbie mobili (Quicksand) – romanzo di Nella Larsen del 1928
 Sabbie mobili (Quicksand) – romanzo di John Brunner nel 1967
 Sabbie mobili (Störst av allt) – romanzo di Malin Persson Giolito del 2016

Musica 
 Sabbie mobili – singolo di Marracash del 2012

Teatro 
 Sabbie mobili – dramma di Antonio Conti del 1936